Зодиа́к (Zodiac) может означать:
 Зодиак — пояс на небесной сфере, простирающийся на 9° в обе стороны от эклиптики.
 Зодиакальные созвездия — 12 созвездий, расположенных вдоль видимого годового пути Солнца среди звёзд — эклиптики.
 Знаки зодиака — 12 сегментов неба, используемые в астрологии.
 Зодиак — псевдоним неустановленного американского серийного убийцы, действовавшего в Северной Калифорнии, по крайней мере с конца 1960-х до начала 1970-х годов.
 Кинофильмы по мотивам событий, связанных с этим убийцей:
 Убийца Зодиак () — фильм 1971 года, режиссёр Том Хэнсон.
 Зодиак () — фильм 2005 года, режиссёр Александр Булклей.
 Зодиак () — фильм 2007 года, режиссёр Дэвид Финчер.
 Проклятие Зодиака () — фильм 2007 года, режиссёр Улли Ломмель.
 Зодиак — латвийская музыкальная группа.
 Зодиак — российский региональный телеканал, вещающий в Омске.
 «Зодиак» — календарь для журнала «Перо» (), выполненный чешским художником Альфонсом Мухой в технике цветной литографии в 1896—1897 годах.
 «Зодиак» — наименование семейства советских фотографических объективов.
 «Зодиак-Оскол» — футбольный клуб из Старого Оскола.
 Zodiac — лёгкий одномоторный самолёт.
 Ford Zodiac — марка автомобиля.
 Tapwave Zodiac — портативная игровая система.
 Зодиак — химический защитный костюм (Германия).
 Зодиак — надувные лодки, использовавшиеся Ж. И. Кусто в своих экспедициях.